Педрейра () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Себаштіан-да-Педрейра — парафія.